Кардуччі () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Бартоломе Кардуччі (1560—1610) — іспанський художник італійського походження, старший брат і наставник Вінченцо Кардуччі.
 Вісенте Кардуччі (Вінченцо Кардуччі 1568—1638) — іспанський художник італійського походження, молодший брат і учень Бартоломео Кардуччі.
 Джозуе Кардуччі (1835—1907) — італійський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури (1906), масон 33 ступеня.
 Франческо Кардуччі (1465—1530) — флорентійський державний діяч, гонфалоньер справедливості Флорентійської республіки.

Див. також 
 Вілла Кардуччі

Італійські прізвища